Saint-Silvain kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Silvain-Bas-le-Roc, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Silvain-Bellegarde, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Silvain-Montaigut, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Silvain-sous-Toulx, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine,